Hollowman — мини-альбом группы Entombed, выпущенный на студии звукозаписи Earache Records в 1993 году. В 1996 году альбом был переиздан с бонус-треком «God of Thunder», который ранее был выпущен на сингле Out of Hand.

Список композиций

Участники записи 
 Томас Скогсберг — продюсер
 Нике Андерссон — гитара, ударные, обложка
 Уффе Седерлунд — гитара, бубен
 Ларс Розенберг — бас-гитара
 Алекс Хеллид — гитара
 Ларс-Йёран Петров — вокал

Примечания

Ссылки 
 Hollowman на discogs.com

Мини-альбомы 1993 года
Альбомы Entombed
Альбомы Earache Records